Le Front national social-démocrate (en vietnamien : Mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội), renommé par la suite l'Alliance social-démocrate (en vietnamien : Liên minh Dân chủ Xã hội) était un parti politique sud-vietnamien née en  de la fusion de plusieurs partis anticommunistes.

Notes et références 

Parti politique au Viêt Nam
Parti politique fondé en 1967
Parti politique disparu en 1975